Чрезвычайное происшествие (ЧП) — событие (происшествие), в результате которого наступает чрезвычайная ситуация (например, поломка оборудования во время его работы, может произойти остановка работы и деятельности производств и инфраструктуры, ведущее к человеческим жертвам).

В культуре 
 Чрезвычайное происшествие — рассказ братьев Стругацких (1960).
 «Чрезвычайное происшествие» — передача на телеканале НТВ.
 «Ч. П. — Чрезвычайное происшествие» — советский фильм 1958 года.

См. также 
 Чрезвычайное положение